Эвертц — фамилия. Известные носители:

 Эвертц, Хуан Мигель Грегорио (1823—2008) — премьер-министр Нидерландских Антильских островов в 1973—1977 годах
 Эвертц, Эрнест Иванович (1834—1872) — русский военный инженер, участник Севастопольской обороны